Niemcy:
 Tecklenburg – dzielnica gminy Lemwerder w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wesermarsch
 Tecklenburg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Tecklenburg – były powiat

Inne:
 Tecklenburg – hrabstwo
 Tecklenburg – zamek

Zobacz też:
 Bentheim-Tecklenburg
 Tecklenborg
 Tecklenburg-Schwerin